Clínica puede referirse a:

Medicina 

 Clínica, disciplina de la medicina relacionada con la observación directa del paciente y con su tratamiento.
 Clínica (centro sanitario), centro sanitario, normalmente de gestión privada.

Artes 

 Clínica (reunión), demostración de un arte en particular, de carácter informal y pedagógico, como puede ser una "clínica musical", una "clínica de danza", una "clínica de teatro", etc.